Schweizer Käse bezeichnet
 in der Schweiz hergestellten Käse, insbesondere die landestypischen Sorten, siehe Käseherstellung in der Schweiz
 Emmentaler, besonders in Deutschland werden beide Bezeichnungen synonym verwendet